Patrick Kavanagh ist der Name folgender Personen:

* Patrick Kavanagh (Dichter) (1904–1967), irischer Dichter und Schriftsteller
 Patrick Kavanagh (Fußballspieler) (* 1985), irischer Fußballspieler
 Patrick J. Kavanagh (* 1931), britischer Dichter und Schauspieler

Siehe auch:
 Pat Kavanagh (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler